

Astronomia
 7548 Engström – asteroide della fascia principale

Persone
 Albert Engström – disegnatore e scrittore svedese
 Arne Engström – medico, fisico e docente svedese
 Carl Engström – cestista svedese
 Christian Engström – politico svedese
 Jesper Engström – calciatore finlandese